Imię i nazwisko Ernst Krebs nosili lub noszą m.in.:
 Ernst Krebs (1906–1970) – niemiecki kajakarz i narciarz, mistrz olimpijski z 1936
 Ernst Krebs  (1914–1997) – szwajcarski zapaśnik, olimpijczyk z 1936